Виктуа́лиенмаркт ():
 Виктуалиенмаркт — рынок в Ингольштадте
 Виктуалиенмаркт — рынок в центре Мюнхена
 Пасингский Виктуалиенмаркт (:de:Pasinger Viktualienmarkt) — рынок в районе Мюнхена Пасинг